Der (121,40,13)-Blockplan ist in der Mathematik ein spezieller symmetrischer Blockplan (eine bestimmte mathematische Struktur). Um ihn konstruieren zu können, musste dieses kombinatorische Problem gelöst werden: eine leere 121×121-Matrix wurde so mit Einsen gefüllt, dass jede Zeile der Matrix genau 40 Einsen enthält und je zwei beliebige Zeilen genau 13 Einsen in der gleichen Spalte besitzen (nicht mehr und nicht weniger). Das klingt relativ einfach, ist aber nicht trivial zu lösen. Es gibt nur gewisse Kombinationen von Parametern (wie hier v = 121, k = 40, λ = 13), für die eine solche Konstruktion überhaupt machbar ist. In dieser Übersicht sind die kleinsten solcher (v,k,λ) aufgeführt.

Eigenschaften 
Dieser Blockplan hat die Parameter v = 121, k = 40, λ = 13 und damit folgende Eigenschaften:
 Er besteht aus 121 Blöcken und 121 Punkten.
 Jeder Block enthält genau 40 Punkte.
 Je 2 Blöcke schneiden sich in genau 13 Punkten.
 Jeder Punkt liegt auf genau 40 Blöcken.
 Je 2 Punkte sind durch genau 13 Blöcke verbunden.

Existenz und Charakterisierung 
Es existieren mindestens 1029 nichtisomorphe 2-(121,40,13)-Blockpläne. Vier dieser Lösungen sind:
 Lösung 1 mit der Signatur 121·40/20. Sie enthält 7260 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 2 mit der Signatur 121·40/18720. Sie enthält 7260 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 3 mit der Signatur 121·40/40. Sie enthält 7260 Ovale der Ordnung 2.
 Lösung 4 mit der Signatur 121·20. Sie enthält 7260 Ovale der Ordnung 2.

Liste der Blöcke 
Hier sind alle Blöcke dieses Blockplans aufgelistet; zum Verständnis dieser Liste siehe diese Veranschaulichung
 Lösung 1
 1 3 4 5 9 12 13 14 15 16 17 22 23 27 32 34 36 39 42 45 46 48 51 64 66 69 71 77 81 82 85 86 88 92 96 102 108 109 110 117
 2 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18 23 24 28 33 35 37 40 43 46 47 49 52 65 67 70 72 78 82 83 86 87 89 93 97 103 109 110 111 118
 3 5 6 7 11 14 15 16 17 18 19 24 25 29 34 36 38 41 44 47 48 50 53 66 68 71 73 79 83 84 87 88 90 94 98 104 110 111 112 119
 4 6 7 8 12 15 16 17 18 19 20 25 26 30 35 37 39 42 45 48 49 51 54 67 69 72 74 80 84 85 88 89 91 95 99 105 111 112 113 120
 5 7 8 9 13 16 17 18 19 20 21 26 27 31 36 38 40 43 46 49 50 52 55 68 70 73 75 81 85 86 89 90 92 96 100 106 112 113 114 121
 1 6 8 9 10 14 17 18 19 20 21 22 27 28 32 37 39 41 44 47 50 51 53 56 69 71 74 76 82 86 87 90 91 93 97 101 107 113 114 115
 2 7 9 10 11 15 18 19 20 21 22 23 28 29 33 38 40 42 45 48 51 52 54 57 70 72 75 77 83 87 88 91 92 94 98 102 108 114 115 116
 3 8 10 11 12 16 19 20 21 22 23 24 29 30 34 39 41 43 46 49 52 53 55 58 71 73 76 78 84 88 89 92 93 95 99 103 109 115 116 117
 4 9 11 12 13 17 20 21 22 23 24 25 30 31 35 40 42 44 47 50 53 54 56 59 72 74 77 79 85 89 90 93 94 96 100 104 110 116 117 118
 5 10 12 13 14 18 21 22 23 24 25 26 31 32 36 41 43 45 48 51 54 55 57 60 73 75 78 80 86 90 91 94 95 97 101 105 111 117 118 119
 6 11 13 14 15 19 22 23 24 25 26 27 32 33 37 42 44 46 49 52 55 56 58 61 74 76 79 81 87 91 92 95 96 98 102 106 112 118 119 120
 7 12 14 15 16 20 23 24 25 26 27 28 33 34 38 43 45 47 50 53 56 57 59 62 75 77 80 82 88 92 93 96 97 99 103 107 113 119 120 121
 1 8 13 15 16 17 21 24 25 26 27 28 29 34 35 39 44 46 48 51 54 57 58 60 63 76 78 81 83 89 93 94 97 98 100 104 108 114 120 121
 1 2 9 14 16 17 18 22 25 26 27 28 29 30 35 36 40 45 47 49 52 55 58 59 61 64 77 79 82 84 90 94 95 98 99 101 105 109 115 121
 1 2 3 10 15 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 36 37 41 46 48 50 53 56 59 60 62 65 78 80 83 85 91 95 96 99 100 102 106 110 116
 2 3 4 11 16 18 19 20 24 27 28 29 30 31 32 37 38 42 47 49 51 54 57 60 61 63 66 79 81 84 86 92 96 97 100 101 103 107 111 117
 3 4 5 12 17 19 20 21 25 28 29 30 31 32 33 38 39 43 48 50 52 55 58 61 62 64 67 80 82 85 87 93 97 98 101 102 104 108 112 118
 4 5 6 13 18 20 21 22 26 29 30 31 32 33 34 39 40 44 49 51 53 56 59 62 63 65 68 81 83 86 88 94 98 99 102 103 105 109 113 119
 5 6 7 14 19 21 22 23 27 30 31 32 33 34 35 40 41 45 50 52 54 57 60 63 64 66 69 82 84 87 89 95 99 100 103 104 106 110 114 120
 6 7 8 15 20 22 23 24 28 31 32 33 34 35 36 41 42 46 51 53 55 58 61 64 65 67 70 83 85 88 90 96 100 101 104 105 107 111 115 121
 1 7 8 9 16 21 23 24 25 29 32 33 34 35 36 37 42 43 47 52 54 56 59 62 65 66 68 71 84 86 89 91 97 101 102 105 106 108 112 116
 2 8 9 10 17 22 24 25 26 30 33 34 35 36 37 38 43 44 48 53 55 57 60 63 66 67 69 72 85 87 90 92 98 102 103 106 107 109 113 117
 3 9 10 11 18 23 25 26 27 31 34 35 36 37 38 39 44 45 49 54 56 58 61 64 67 68 70 73 86 88 91 93 99 103 104 107 108 110 114 118
 4 10 11 12 19 24 26 27 28 32 35 36 37 38 39 40 45 46 50 55 57 59 62 65 68 69 71 74 87 89 92 94 100 104 105 108 109 111 115 119
 5 11 12 13 20 25 27 28 29 33 36 37 38 39 40 41 46 47 51 56 58 60 63 66 69 70 72 75 88 90 93 95 101 105 106 109 110 112 116 120
 6 12 13 14 21 26 28 29 30 34 37 38 39 40 41 42 47 48 52 57 59 61 64 67 70 71 73 76 89 91 94 96 102 106 107 110 111 113 117 121
 1 7 13 14 15 22 27 29 30 31 35 38 39 40 41 42 43 48 49 53 58 60 62 65 68 71 72 74 77 90 92 95 97 103 107 108 111 112 114 118
 2 8 14 15 16 23 28 30 31 32 36 39 40 41 42 43 44 49 50 54 59 61 63 66 69 72 73 75 78 91 93 96 98 104 108 109 112 113 115 119
 3 9 15 16 17 24 29 31 32 33 37 40 41 42 43 44 45 50 51 55 60 62 64 67 70 73 74 76 79 92 94 97 99 105 109 110 113 114 116 120
 4 10 16 17 18 25 30 32 33 34 38 41 42 43 44 45 46 51 52 56 61 63 65 68 71 74 75 77 80 93 95 98 100 106 110 111 114 115 117 121
 1 5 11 17 18 19 26 31 33 34 35 39 42 43 44 45 46 47 52 53 57 62 64 66 69 72 75 76 78 81 94 96 99 101 107 111 112 115 116 118
 2 6 12 18 19 20 27 32 34 35 36 40 43 44 45 46 47 48 53 54 58 63 65 67 70 73 76 77 79 82 95 97 100 102 108 112 113 116 117 119
 3 7 13 19 20 21 28 33 35 36 37 41 44 45 46 47 48 49 54 55 59 64 66 68 71 74 77 78 80 83 96 98 101 103 109 113 114 117 118 120
 4 8 14 20 21 22 29 34 36 37 38 42 45 46 47 48 49 50 55 56 60 65 67 69 72 75 78 79 81 84 97 99 102 104 110 114 115 118 119 121
 1 5 9 15 21 22 23 30 35 37 38 39 43 46 47 48 49 50 51 56 57 61 66 68 70 73 76 79 80 82 85 98 100 103 105 111 115 116 119 120
 2 6 10 16 22 23 24 31 36 38 39 40 44 47 48 49 50 51 52 57 58 62 67 69 71 74 77 80 81 83 86 99 101 104 106 112 116 117 120 121
 1 3 7 11 17 23 24 25 32 37 39 40 41 45 48 49 50 51 52 53 58 59 63 68 70 72 75 78 81 82 84 87 100 102 105 107 113 117 118 121
 1 2 4 8 12 18 24 25 26 33 38 40 41 42 46 49 50 51 52 53 54 59 60 64 69 71 73 76 79 82 83 85 88 101 103 106 108 114 118 119
 2 3 5 9 13 19 25 26 27 34 39 41 42 43 47 50 51 52 53 54 55 60 61 65 70 72 74 77 80 83 84 86 89 102 104 107 109 115 119 120
 3 4 6 10 14 20 26 27 28 35 40 42 43 44 48 51 52 53 54 55 56 61 62 66 71 73 75 78 81 84 85 87 90 103 105 108 110 116 120 121
 1 4 5 7 11 15 21 27 28 29 36 41 43 44 45 49 52 53 54 55 56 57 62 63 67 72 74 76 79 82 85 86 88 91 104 106 109 111 117 121
 1 2 5 6 8 12 16 22 28 29 30 37 42 44 45 46 50 53 54 55 56 57 58 63 64 68 73 75 77 80 83 86 87 89 92 105 107 110 112 118
 2 3 6 7 9 13 17 23 29 30 31 38 43 45 46 47 51 54 55 56 57 58 59 64 65 69 74 76 78 81 84 87 88 90 93 106 108 111 113 119
 3 4 7 8 10 14 18 24 30 31 32 39 44 46 47 48 52 55 56 57 58 59 60 65 66 70 75 77 79 82 85 88 89 91 94 107 109 112 114 120
 4 5 8 9 11 15 19 25 31 32 33 40 45 47 48 49 53 56 57 58 59 60 61 66 67 71 76 78 80 83 86 89 90 92 95 108 110 113 115 121
 1 5 6 9 10 12 16 20 26 32 33 34 41 46 48 49 50 54 57 58 59 60 61 62 67 68 72 77 79 81 84 87 90 91 93 96 109 111 114 116
 2 6 7 10 11 13 17 21 27 33 34 35 42 47 49 50 51 55 58 59 60 61 62 63 68 69 73 78 80 82 85 88 91 92 94 97 110 112 115 117
 3 7 8 11 12 14 18 22 28 34 35 36 43 48 50 51 52 56 59 60 61 62 63 64 69 70 74 79 81 83 86 89 92 93 95 98 111 113 116 118
 4 8 9 12 13 15 19 23 29 35 36 37 44 49 51 52 53 57 60 61 62 63 64 65 70 71 75 80 82 84 87 90 93 94 96 99 112 114 117 119
 5 9 10 13 14 16 20 24 30 36 37 38 45 50 52 53 54 58 61 62 63 64 65 66 71 72 76 81 83 85 88 91 94 95 97 100 113 115 118 120
 6 10 11 14 15 17 21 25 31 37 38 39 46 51 53 54 55 59 62 63 64 65 66 67 72 73 77 82 84 86 89 92 95 96 98 101 114 116 119 121
 1 7 11 12 15 16 18 22 26 32 38 39 40 47 52 54 55 56 60 63 64 65 66 67 68 73 74 78 83 85 87 90 93 96 97 99 102 115 117 120
 2 8 12 13 16 17 19 23 27 33 39 40 41 48 53 55 56 57 61 64 65 66 67 68 69 74 75 79 84 86 88 91 94 97 98 100 103 116 118 121
 1 3 9 13 14 17 18 20 24 28 34 40 41 42 49 54 56 57 58 62 65 66 67 68 69 70 75 76 80 85 87 89 92 95 98 99 101 104 117 119
 2 4 10 14 15 18 19 21 25 29 35 41 42 43 50 55 57 58 59 63 66 67 68 69 70 71 76 77 81 86 88 90 93 96 99 100 102 105 118 120
 3 5 11 15 16 19 20 22 26 30 36 42 43 44 51 56 58 59 60 64 67 68 69 70 71 72 77 78 82 87 89 91 94 97 100 101 103 106 119 121
 1 4 6 12 16 17 20 21 23 27 31 37 43 44 45 52 57 59 60 61 65 68 69 70 71 72 73 78 79 83 88 90 92 95 98 101 102 104 107 120
 2 5 7 13 17 18 21 22 24 28 32 38 44 45 46 53 58 60 61 62 66 69 70 71 72 73 74 79 80 84 89 91 93 96 99 102 103 105 108 121
 1 3 6 8 14 18 19 22 23 25 29 33 39 45 46 47 54 59 61 62 63 67 70 71 72 73 74 75 80 81 85 90 92 94 97 100 103 104 106 109
 2 4 7 9 15 19 20 23 24 26 30 34 40 46 47 48 55 60 62 63 64 68 71 72 73 74 75 76 81 82 86 91 93 95 98 101 104 105 107 110
 3 5 8 10 16 20 21 24 25 27 31 35 41 47 48 49 56 61 63 64 65 69 72 73 74 75 76 77 82 83 87 92 94 96 99 102 105 106 108 111
 4 6 9 11 17 21 22 25 26 28 32 36 42 48 49 50 57 62 64 65 66 70 73 74 75 76 77 78 83 84 88 93 95 97 100 103 106 107 109 112
 5 7 10 12 18 22 23 26 27 29 33 37 43 49 50 51 58 63 65 66 67 71 74 75 76 77 78 79 84 85 89 94 96 98 101 104 107 108 110 113
 6 8 11 13 19 23 24 27 28 30 34 38 44 50 51 52 59 64 66 67 68 72 75 76 77 78 79 80 85 86 90 95 97 99 102 105 108 109 111 114
 7 9 12 14 20 24 25 28 29 31 35 39 45 51 52 53 60 65 67 68 69 73 76 77 78 79 80 81 86 87 91 96 98 100 103 106 109 110 112 115
 8 10 13 15 21 25 26 29 30 32 36 40 46 52 53 54 61 66 68 69 70 74 77 78 79 80 81 82 87 88 92 97 99 101 104 107 110 111 113 116
 9 11 14 16 22 26 27 30 31 33 37 41 47 53 54 55 62 67 69 70 71 75 78 79 80 81 82 83 88 89 93 98 100 102 105 108 111 112 114 117
 10 12 15 17 23 27 28 31 32 34 38 42 48 54 55 56 63 68 70 71 72 76 79 80 81 82 83 84 89 90 94 99 101 103 106 109 112 113 115 118
 11 13 16 18 24 28 29 32 33 35 39 43 49 55 56 57 64 69 71 72 73 77 80 81 82 83 84 85 90 91 95 100 102 104 107 110 113 114 116 119
 12 14 17 19 25 29 30 33 34 36 40 44 50 56 57 58 65 70 72 73 74 78 81 82 83 84 85 86 91 92 96 101 103 105 108 111 114 115 117 120
 13 15 18 20 26 30 31 34 35 37 41 45 51 57 58 59 66 71 73 74 75 79 82 83 84 85 86 87 92 93 97 102 104 106 109 112 115 116 118 121
 1 14 16 19 21 27 31 32 35 36 38 42 46 52 58 59 60 67 72 74 75 76 80 83 84 85 86 87 88 93 94 98 103 105 107 110 113 116 117 119
 2 15 17 20 22 28 32 33 36 37 39 43 47 53 59 60 61 68 73 75 76 77 81 84 85 86 87 88 89 94 95 99 104 106 108 111 114 117 118 120
 3 16 18 21 23 29 33 34 37 38 40 44 48 54 60 61 62 69 74 76 77 78 82 85 86 87 88 89 90 95 96 100 105 107 109 112 115 118 119 121
 1 4 17 19 22 24 30 34 35 38 39 41 45 49 55 61 62 63 70 75 77 78 79 83 86 87 88 89 90 91 96 97 101 106 108 110 113 116 119 120
 2 5 18 20 23 25 31 35 36 39 40 42 46 50 56 62 63 64 71 76 78 79 80 84 87 88 89 90 91 92 97 98 102 107 109 111 114 117 120 121
 1 3 6 19 21 24 26 32 36 37 40 41 43 47 51 57 63 64 65 72 77 79 80 81 85 88 89 90 91 92 93 98 99 103 108 110 112 115 118 121
 1 2 4 7 20 22 25 27 33 37 38 41 42 44 48 52 58 64 65 66 73 78 80 81 82 86 89 90 91 92 93 94 99 100 104 109 111 113 116 119
 2 3 5 8 21 23 26 28 34 38 39 42 43 45 49 53 59 65 66 67 74 79 81 82 83 87 90 91 92 93 94 95 100 101 105 110 112 114 117 120
 3 4 6 9 22 24 27 29 35 39 40 43 44 46 50 54 60 66 67 68 75 80 82 83 84 88 91 92 93 94 95 96 101 102 106 111 113 115 118 121
 1 4 5 7 10 23 25 28 30 36 40 41 44 45 47 51 55 61 67 68 69 76 81 83 84 85 89 92 93 94 95 96 97 102 103 107 112 114 116 119
 2 5 6 8 11 24 26 29 31 37 41 42 45 46 48 52 56 62 68 69 70 77 82 84 85 86 90 93 94 95 96 97 98 103 104 108 113 115 117 120
 3 6 7 9 12 25 27 30 32 38 42 43 46 47 49 53 57 63 69 70 71 78 83 85 86 87 91 94 95 96 97 98 99 104 105 109 114 116 118 121
 1 4 7 8 10 13 26 28 31 33 39 43 44 47 48 50 54 58 64 70 71 72 79 84 86 87 88 92 95 96 97 98 99 100 105 106 110 115 117 119
 2 5 8 9 11 14 27 29 32 34 40 44 45 48 49 51 55 59 65 71 72 73 80 85 87 88 89 93 96 97 98 99 100 101 106 107 111 116 118 120
 3 6 9 10 12 15 28 30 33 35 41 45 46 49 50 52 56 60 66 72 73 74 81 86 88 89 90 94 97 98 99 100 101 102 107 108 112 117 119 121
 1 4 7 10 11 13 16 29 31 34 36 42 46 47 50 51 53 57 61 67 73 74 75 82 87 89 90 91 95 98 99 100 101 102 103 108 109 113 118 120
 2 5 8 11 12 14 17 30 32 35 37 43 47 48 51 52 54 58 62 68 74 75 76 83 88 90 91 92 96 99 100 101 102 103 104 109 110 114 119 121
 1 3 6 9 12 13 15 18 31 33 36 38 44 48 49 52 53 55 59 63 69 75 76 77 84 89 91 92 93 97 100 101 102 103 104 105 110 111 115 120
 2 4 7 10 13 14 16 19 32 34 37 39 45 49 50 53 54 56 60 64 70 76 77 78 85 90 92 93 94 98 101 102 103 104 105 106 111 112 116 121
 1 3 5 8 11 14 15 17 20 33 35 38 40 46 50 51 54 55 57 61 65 71 77 78 79 86 91 93 94 95 99 102 103 104 105 106 107 112 113 117
 2 4 6 9 12 15 16 18 21 34 36 39 41 47 51 52 55 56 58 62 66 72 78 79 80 87 92 94 95 96 100 103 104 105 106 107 108 113 114 118
 3 5 7 10 13 16 17 19 22 35 37 40 42 48 52 53 56 57 59 63 67 73 79 80 81 88 93 95 96 97 101 104 105 106 107 108 109 114 115 119
 4 6 8 11 14 17 18 20 23 36 38 41 43 49 53 54 57 58 60 64 68 74 80 81 82 89 94 96 97 98 102 105 106 107 108 109 110 115 116 120
 5 7 9 12 15 18 19 21 24 37 39 42 44 50 54 55 58 59 61 65 69 75 81 82 83 90 95 97 98 99 103 106 107 108 109 110 111 116 117 121
 1 6 8 10 13 16 19 20 22 25 38 40 43 45 51 55 56 59 60 62 66 70 76 82 83 84 91 96 98 99 100 104 107 108 109 110 111 112 117 118
 2 7 9 11 14 17 20 21 23 26 39 41 44 46 52 56 57 60 61 63 67 71 77 83 84 85 92 97 99 100 101 105 108 109 110 111 112 113 118 119
 3 8 10 12 15 18 21 22 24 27 40 42 45 47 53 57 58 61 62 64 68 72 78 84 85 86 93 98 100 101 102 106 109 110 111 112 113 114 119 120
 4 9 11 13 16 19 22 23 25 28 41 43 46 48 54 58 59 62 63 65 69 73 79 85 86 87 94 99 101 102 103 107 110 111 112 113 114 115 120 121
 1 5 10 12 14 17 20 23 24 26 29 42 44 47 49 55 59 60 63 64 66 70 74 80 86 87 88 95 100 102 103 104 108 111 112 113 114 115 116 121
 1 2 6 11 13 15 18 21 24 25 27 30 43 45 48 50 56 60 61 64 65 67 71 75 81 87 88 89 96 101 103 104 105 109 112 113 114 115 116 117
 2 3 7 12 14 16 19 22 25 26 28 31 44 46 49 51 57 61 62 65 66 68 72 76 82 88 89 90 97 102 104 105 106 110 113 114 115 116 117 118
 3 4 8 13 15 17 20 23 26 27 29 32 45 47 50 52 58 62 63 66 67 69 73 77 83 89 90 91 98 103 105 106 107 111 114 115 116 117 118 119
 4 5 9 14 16 18 21 24 27 28 30 33 46 48 51 53 59 63 64 67 68 70 74 78 84 90 91 92 99 104 106 107 108 112 115 116 117 118 119 120
 5 6 10 15 17 19 22 25 28 29 31 34 47 49 52 54 60 64 65 68 69 71 75 79 85 91 92 93 100 105 107 108 109 113 116 117 118 119 120 121
 1 6 7 11 16 18 20 23 26 29 30 32 35 48 50 53 55 61 65 66 69 70 72 76 80 86 92 93 94 101 106 108 109 110 114 117 118 119 120 121
 1 2 7 8 12 17 19 21 24 27 30 31 33 36 49 51 54 56 62 66 67 70 71 73 77 81 87 93 94 95 102 107 109 110 111 115 118 119 120 121
 1 2 3 8 9 13 18 20 22 25 28 31 32 34 37 50 52 55 57 63 67 68 71 72 74 78 82 88 94 95 96 103 108 110 111 112 116 119 120 121
 1 2 3 4 9 10 14 19 21 23 26 29 32 33 35 38 51 53 56 58 64 68 69 72 73 75 79 83 89 95 96 97 104 109 111 112 113 117 120 121
 1 2 3 4 5 10 11 15 20 22 24 27 30 33 34 36 39 52 54 57 59 65 69 70 73 74 76 80 84 90 96 97 98 105 110 112 113 114 118 121
 1 2 3 4 5 6 11 12 16 21 23 25 28 31 34 35 37 40 53 55 58 60 66 70 71 74 75 77 81 85 91 97 98 99 106 111 113 114 115 119
 2 3 4 5 6 7 12 13 17 22 24 26 29 32 35 36 38 41 54 56 59 61 67 71 72 75 76 78 82 86 92 98 99 100 107 112 114 115 116 120
 3 4 5 6 7 8 13 14 18 23 25 27 30 33 36 37 39 42 55 57 60 62 68 72 73 76 77 79 83 87 93 99 100 101 108 113 115 116 117 121
 1 4 5 6 7 8 9 14 15 19 24 26 28 31 34 37 38 40 43 56 58 61 63 69 73 74 77 78 80 84 88 94 100 101 102 109 114 116 117 118
 2 5 6 7 8 9 10 15 16 20 25 27 29 32 35 38 39 41 44 57 59 62 64 70 74 75 78 79 81 85 89 95 101 102 103 110 115 117 118 119
 3 6 7 8 9 10 11 16 17 21 26 28 30 33 36 39 40 42 45 58 60 63 65 71 75 76 79 80 82 86 90 96 102 103 104 111 116 118 119 120
 4 7 8 9 10 11 12 17 18 22 27 29 31 34 37 40 41 43 46 59 61 64 66 72 76 77 80 81 83 87 91 97 103 104 105 112 117 119 120 121
 1 5 8 9 10 11 12 13 18 19 23 28 30 32 35 38 41 42 44 47 60 62 65 67 73 77 78 81 82 84 88 92 98 104 105 106 113 118 120 121
 1 2 6 9 10 11 12 13 14 19 20 24 29 31 33 36 39 42 43 45 48 61 63 66 68 74 78 79 82 83 85 89 93 99 105 106 107 114 119 121
 1 2 3 7 10 11 12 13 14 15 20 21 25 30 32 34 37 40 43 44 46 49 62 64 67 69 75 79 80 83 84 86 90 94 100 106 107 108 115 120
 2 3 4 8 11 12 13 14 15 16 21 22 26 31 33 35 38 41 44 45 47 50 63 65 68 70 76 80 81 84 85 87 91 95 101 107 108 109 116 121
 Lösung 2
 1 3 4 7 9 11 12 13 21 25 27 33 34 36 39 44 55 63 64 67 68 70 71 75 80 81 82 83 85 89 92 99 102 103 104 108 109 115 117 119
 2 4 5 8 10 12 13 14 22 26 28 34 35 37 40 45 56 64 65 68 69 71 72 76 81 82 83 84 86 90 93 100 103 104 105 109 110 116 118 120
 3 5 6 9 11 13 14 15 23 27 29 35 36 38 41 46 57 65 66 69 70 72 73 77 82 83 84 85 87 91 94 101 104 105 106 110 111 117 119 121
 1 4 6 7 10 12 14 15 16 24 28 30 36 37 39 42 47 58 66 67 70 71 73 74 78 83 84 85 86 88 92 95 102 105 106 107 111 112 118 120
 2 5 7 8 11 13 15 16 17 25 29 31 37 38 40 43 48 59 67 68 71 72 74 75 79 84 85 86 87 89 93 96 103 106 107 108 112 113 119 121
 1 3 6 8 9 12 14 16 17 18 26 30 32 38 39 41 44 49 60 68 69 72 73 75 76 80 85 86 87 88 90 94 97 104 107 108 109 113 114 120
 2 4 7 9 10 13 15 17 18 19 27 31 33 39 40 42 45 50 61 69 70 73 74 76 77 81 86 87 88 89 91 95 98 105 108 109 110 114 115 121
 1 3 5 8 10 11 14 16 18 19 20 28 32 34 40 41 43 46 51 62 70 71 74 75 77 78 82 87 88 89 90 92 96 99 106 109 110 111 115 116
 2 4 6 9 11 12 15 17 19 20 21 29 33 35 41 42 44 47 52 63 71 72 75 76 78 79 83 88 89 90 91 93 97 100 107 110 111 112 116 117
 3 5 7 10 12 13 16 18 20 21 22 30 34 36 42 43 45 48 53 64 72 73 76 77 79 80 84 89 90 91 92 94 98 101 108 111 112 113 117 118
 4 6 8 11 13 14 17 19 21 22 23 31 35 37 43 44 46 49 54 65 73 74 77 78 80 81 85 90 91 92 93 95 99 102 109 112 113 114 118 119
 5 7 9 12 14 15 18 20 22 23 24 32 36 38 44 45 47 50 55 66 74 75 78 79 81 82 86 91 92 93 94 96 100 103 110 113 114 115 119 120
 6 8 10 13 15 16 19 21 23 24 25 33 37 39 45 46 48 51 56 67 75 76 79 80 82 83 87 92 93 94 95 97 101 104 111 114 115 116 120 121
 1 7 9 11 14 16 17 20 22 24 25 26 34 38 40 46 47 49 52 57 68 76 77 80 81 83 84 88 93 94 95 96 98 102 105 112 115 116 117 121
 1 2 8 10 12 15 17 18 21 23 25 26 27 35 39 41 47 48 50 53 58 69 77 78 81 82 84 85 89 94 95 96 97 99 103 106 113 116 117 118
 2 3 9 11 13 16 18 19 22 24 26 27 28 36 40 42 48 49 51 54 59 70 78 79 82 83 85 86 90 95 96 97 98 100 104 107 114 117 118 119
 3 4 10 12 14 17 19 20 23 25 27 28 29 37 41 43 49 50 52 55 60 71 79 80 83 84 86 87 91 96 97 98 99 101 105 108 115 118 119 120
 4 5 11 13 15 18 20 21 24 26 28 29 30 38 42 44 50 51 53 56 61 72 80 81 84 85 87 88 92 97 98 99 100 102 106 109 116 119 120 121
 1 5 6 12 14 16 19 21 22 25 27 29 30 31 39 43 45 51 52 54 57 62 73 81 82 85 86 88 89 93 98 99 100 101 103 107 110 117 120 121
 1 2 6 7 13 15 17 20 22 23 26 28 30 31 32 40 44 46 52 53 55 58 63 74 82 83 86 87 89 90 94 99 100 101 102 104 108 111 118 121
 1 2 3 7 8 14 16 18 21 23 24 27 29 31 32 33 41 45 47 53 54 56 59 64 75 83 84 87 88 90 91 95 100 101 102 103 105 109 112 119
 2 3 4 8 9 15 17 19 22 24 25 28 30 32 33 34 42 46 48 54 55 57 60 65 76 84 85 88 89 91 92 96 101 102 103 104 106 110 113 120
 3 4 5 9 10 16 18 20 23 25 26 29 31 33 34 35 43 47 49 55 56 58 61 66 77 85 86 89 90 92 93 97 102 103 104 105 107 111 114 121
 1 4 5 6 10 11 17 19 21 24 26 27 30 32 34 35 36 44 48 50 56 57 59 62 67 78 86 87 90 91 93 94 98 103 104 105 106 108 112 115
 2 5 6 7 11 12 18 20 22 25 27 28 31 33 35 36 37 45 49 51 57 58 60 63 68 79 87 88 91 92 94 95 99 104 105 106 107 109 113 116
 3 6 7 8 12 13 19 21 23 26 28 29 32 34 36 37 38 46 50 52 58 59 61 64 69 80 88 89 92 93 95 96 100 105 106 107 108 110 114 117
 4 7 8 9 13 14 20 22 24 27 29 30 33 35 37 38 39 47 51 53 59 60 62 65 70 81 89 90 93 94 96 97 101 106 107 108 109 111 115 118
 5 8 9 10 14 15 21 23 25 28 30 31 34 36 38 39 40 48 52 54 60 61 63 66 71 82 90 91 94 95 97 98 102 107 108 109 110 112 116 119
 6 9 10 11 15 16 22 24 26 29 31 32 35 37 39 40 41 49 53 55 61 62 64 67 72 83 91 92 95 96 98 99 103 108 109 110 111 113 117 120
 7 10 11 12 16 17 23 25 27 30 32 33 36 38 40 41 42 50 54 56 62 63 65 68 73 84 92 93 96 97 99 100 104 109 110 111 112 114 118 121
 1 8 11 12 13 17 18 24 26 28 31 33 34 37 39 41 42 43 51 55 57 63 64 66 69 74 85 93 94 97 98 100 101 105 110 111 112 113 115 119
 2 9 12 13 14 18 19 25 27 29 32 34 35 38 40 42 43 44 52 56 58 64 65 67 70 75 86 94 95 98 99 101 102 106 111 112 113 114 116 120
 3 10 13 14 15 19 20 26 28 30 33 35 36 39 41 43 44 45 53 57 59 65 66 68 71 76 87 95 96 99 100 102 103 107 112 113 114 115 117 121
 1 4 11 14 15 16 20 21 27 29 31 34 36 37 40 42 44 45 46 54 58 60 66 67 69 72 77 88 96 97 100 101 103 104 108 113 114 115 116 118
 2 5 12 15 16 17 21 22 28 30 32 35 37 38 41 43 45 46 47 55 59 61 67 68 70 73 78 89 97 98 101 102 104 105 109 114 115 116 117 119
 3 6 13 16 17 18 22 23 29 31 33 36 38 39 42 44 46 47 48 56 60 62 68 69 71 74 79 90 98 99 102 103 105 106 110 115 116 117 118 120
 4 7 14 17 18 19 23 24 30 32 34 37 39 40 43 45 47 48 49 57 61 63 69 70 72 75 80 91 99 100 103 104 106 107 111 116 117 118 119 121
 1 5 8 15 18 19 20 24 25 31 33 35 38 40 41 44 46 48 49 50 58 62 64 70 71 73 76 81 92 100 101 104 105 107 108 112 117 118 119 120
 2 6 9 16 19 20 21 25 26 32 34 36 39 41 42 45 47 49 50 51 59 63 65 71 72 74 77 82 93 101 102 105 106 108 109 113 118 119 120 121
 1 3 7 10 17 20 21 22 26 27 33 35 37 40 42 43 46 48 50 51 52 60 64 66 72 73 75 78 83 94 102 103 106 107 109 110 114 119 120 121
 1 2 4 8 11 18 21 22 23 27 28 34 36 38 41 43 44 47 49 51 52 53 61 65 67 73 74 76 79 84 95 103 104 107 108 110 111 115 120 121
 1 2 3 5 9 12 19 22 23 24 28 29 35 37 39 42 44 45 48 50 52 53 54 62 66 68 74 75 77 80 85 96 104 105 108 109 111 112 116 121
 1 2 3 4 6 10 13 20 23 24 25 29 30 36 38 40 43 45 46 49 51 53 54 55 63 67 69 75 76 78 81 86 97 105 106 109 110 112 113 117
 2 3 4 5 7 11 14 21 24 25 26 30 31 37 39 41 44 46 47 50 52 54 55 56 64 68 70 76 77 79 82 87 98 106 107 110 111 113 114 118
 3 4 5 6 8 12 15 22 25 26 27 31 32 38 40 42 45 47 48 51 53 55 56 57 65 69 71 77 78 80 83 88 99 107 108 111 112 114 115 119
 4 5 6 7 9 13 16 23 26 27 28 32 33 39 41 43 46 48 49 52 54 56 57 58 66 70 72 78 79 81 84 89 100 108 109 112 113 115 116 120
 5 6 7 8 10 14 17 24 27 28 29 33 34 40 42 44 47 49 50 53 55 57 58 59 67 71 73 79 80 82 85 90 101 109 110 113 114 116 117 121
 1 6 7 8 9 11 15 18 25 28 29 30 34 35 41 43 45 48 50 51 54 56 58 59 60 68 72 74 80 81 83 86 91 102 110 111 114 115 117 118
 2 7 8 9 10 12 16 19 26 29 30 31 35 36 42 44 46 49 51 52 55 57 59 60 61 69 73 75 81 82 84 87 92 103 111 112 115 116 118 119
 3 8 9 10 11 13 17 20 27 30 31 32 36 37 43 45 47 50 52 53 56 58 60 61 62 70 74 76 82 83 85 88 93 104 112 113 116 117 119 120
 4 9 10 11 12 14 18 21 28 31 32 33 37 38 44 46 48 51 53 54 57 59 61 62 63 71 75 77 83 84 86 89 94 105 113 114 117 118 120 121
 1 5 10 11 12 13 15 19 22 29 32 33 34 38 39 45 47 49 52 54 55 58 60 62 63 64 72 76 78 84 85 87 90 95 106 114 115 118 119 121
 1 2 6 11 12 13 14 16 20 23 30 33 34 35 39 40 46 48 50 53 55 56 59 61 63 64 65 73 77 79 85 86 88 91 96 107 115 116 119 120
 2 3 7 12 13 14 15 17 21 24 31 34 35 36 40 41 47 49 51 54 56 57 60 62 64 65 66 74 78 80 86 87 89 92 97 108 116 117 120 121
 1 3 4 8 13 14 15 16 18 22 25 32 35 36 37 41 42 48 50 52 55 57 58 61 63 65 66 67 75 79 81 87 88 90 93 98 109 117 118 121
 1 2 4 5 9 14 15 16 17 19 23 26 33 36 37 38 42 43 49 51 53 56 58 59 62 64 66 67 68 76 80 82 88 89 91 94 99 110 118 119
 2 3 5 6 10 15 16 17 18 20 24 27 34 37 38 39 43 44 50 52 54 57 59 60 63 65 67 68 69 77 81 83 89 90 92 95 100 111 119 120
 3 4 6 7 11 16 17 18 19 21 25 28 35 38 39 40 44 45 51 53 55 58 60 61 64 66 68 69 70 78 82 84 90 91 93 96 101 112 120 121
 1 4 5 7 8 12 17 18 19 20 22 26 29 36 39 40 41 45 46 52 54 56 59 61 62 65 67 69 70 71 79 83 85 91 92 94 97 102 113 121
 1 2 5 6 8 9 13 18 19 20 21 23 27 30 37 40 41 42 46 47 53 55 57 60 62 63 66 68 70 71 72 80 84 86 92 93 95 98 103 114
 2 3 6 7 9 10 14 19 20 21 22 24 28 31 38 41 42 43 47 48 54 56 58 61 63 64 67 69 71 72 73 81 85 87 93 94 96 99 104 115
 3 4 7 8 10 11 15 20 21 22 23 25 29 32 39 42 43 44 48 49 55 57 59 62 64 65 68 70 72 73 74 82 86 88 94 95 97 100 105 116
 4 5 8 9 11 12 16 21 22 23 24 26 30 33 40 43 44 45 49 50 56 58 60 63 65 66 69 71 73 74 75 83 87 89 95 96 98 101 106 117
 5 6 9 10 12 13 17 22 23 24 25 27 31 34 41 44 45 46 50 51 57 59 61 64 66 67 70 72 74 75 76 84 88 90 96 97 99 102 107 118
 6 7 10 11 13 14 18 23 24 25 26 28 32 35 42 45 46 47 51 52 58 60 62 65 67 68 71 73 75 76 77 85 89 91 97 98 100 103 108 119
 7 8 11 12 14 15 19 24 25 26 27 29 33 36 43 46 47 48 52 53 59 61 63 66 68 69 72 74 76 77 78 86 90 92 98 99 101 104 109 120
 8 9 12 13 15 16 20 25 26 27 28 30 34 37 44 47 48 49 53 54 60 62 64 67 69 70 73 75 77 78 79 87 91 93 99 100 102 105 110 121
 1 9 10 13 14 16 17 21 26 27 28 29 31 35 38 45 48 49 50 54 55 61 63 65 68 70 71 74 76 78 79 80 88 92 94 100 101 103 106 111
 2 10 11 14 15 17 18 22 27 28 29 30 32 36 39 46 49 50 51 55 56 62 64 66 69 71 72 75 77 79 80 81 89 93 95 101 102 104 107 112
 3 11 12 15 16 18 19 23 28 29 30 31 33 37 40 47 50 51 52 56 57 63 65 67 70 72 73 76 78 80 81 82 90 94 96 102 103 105 108 113
 4 12 13 16 17 19 20 24 29 30 31 32 34 38 41 48 51 52 53 57 58 64 66 68 71 73 74 77 79 81 82 83 91 95 97 103 104 106 109 114
 5 13 14 17 18 20 21 25 30 31 32 33 35 39 42 49 52 53 54 58 59 65 67 69 72 74 75 78 80 82 83 84 92 96 98 104 105 107 110 115
 6 14 15 18 19 21 22 26 31 32 33 34 36 40 43 50 53 54 55 59 60 66 68 70 73 75 76 79 81 83 84 85 93 97 99 105 106 108 111 116
 7 15 16 19 20 22 23 27 32 33 34 35 37 41 44 51 54 55 56 60 61 67 69 71 74 76 77 80 82 84 85 86 94 98 100 106 107 109 112 117
 8 16 17 20 21 23 24 28 33 34 35 36 38 42 45 52 55 56 57 61 62 68 70 72 75 77 78 81 83 85 86 87 95 99 101 107 108 110 113 118
 9 17 18 21 22 24 25 29 34 35 36 37 39 43 46 53 56 57 58 62 63 69 71 73 76 78 79 82 84 86 87 88 96 100 102 108 109 111 114 119
 10 18 19 22 23 25 26 30 35 36 37 38 40 44 47 54 57 58 59 63 64 70 72 74 77 79 80 83 85 87 88 89 97 101 103 109 110 112 115 120
 11 19 20 23 24 26 27 31 36 37 38 39 41 45 48 55 58 59 60 64 65 71 73 75 78 80 81 84 86 88 89 90 98 102 104 110 111 113 116 121
 1 12 20 21 24 25 27 28 32 37 38 39 40 42 46 49 56 59 60 61 65 66 72 74 76 79 81 82 85 87 89 90 91 99 103 105 111 112 114 117
 2 13 21 22 25 26 28 29 33 38 39 40 41 43 47 50 57 60 61 62 66 67 73 75 77 80 82 83 86 88 90 91 92 100 104 106 112 113 115 118
 3 14 22 23 26 27 29 30 34 39 40 41 42 44 48 51 58 61 62 63 67 68 74 76 78 81 83 84 87 89 91 92 93 101 105 107 113 114 116 119
 4 15 23 24 27 28 30 31 35 40 41 42 43 45 49 52 59 62 63 64 68 69 75 77 79 82 84 85 88 90 92 93 94 102 106 108 114 115 117 120
 5 16 24 25 28 29 31 32 36 41 42 43 44 46 50 53 60 63 64 65 69 70 76 78 80 83 85 86 89 91 93 94 95 103 107 109 115 116 118 121
 1 6 17 25 26 29 30 32 33 37 42 43 44 45 47 51 54 61 64 65 66 70 71 77 79 81 84 86 87 90 92 94 95 96 104 108 110 116 117 119
 2 7 18 26 27 30 31 33 34 38 43 44 45 46 48 52 55 62 65 66 67 71 72 78 80 82 85 87 88 91 93 95 96 97 105 109 111 117 118 120
 3 8 19 27 28 31 32 34 35 39 44 45 46 47 49 53 56 63 66 67 68 72 73 79 81 83 86 88 89 92 94 96 97 98 106 110 112 118 119 121
 1 4 9 20 28 29 32 33 35 36 40 45 46 47 48 50 54 57 64 67 68 69 73 74 80 82 84 87 89 90 93 95 97 98 99 107 111 113 119 120
 2 5 10 21 29 30 33 34 36 37 41 46 47 48 49 51 55 58 65 68 69 70 74 75 81 83 85 88 90 91 94 96 98 99 100 108 112 114 120 121
 1 3 6 11 22 30 31 34 35 37 38 42 47 48 49 50 52 56 59 66 69 70 71 75 76 82 84 86 89 91 92 95 97 99 100 101 109 113 115 121
 1 2 4 7 12 23 31 32 35 36 38 39 43 48 49 50 51 53 57 60 67 70 71 72 76 77 83 85 87 90 92 93 96 98 100 101 102 110 114 116
 2 3 5 8 13 24 32 33 36 37 39 40 44 49 50 51 52 54 58 61 68 71 72 73 77 78 84 86 88 91 93 94 97 99 101 102 103 111 115 117
 3 4 6 9 14 25 33 34 37 38 40 41 45 50 51 52 53 55 59 62 69 72 73 74 78 79 85 87 89 92 94 95 98 100 102 103 104 112 116 118
 4 5 7 10 15 26 34 35 38 39 41 42 46 51 52 53 54 56 60 63 70 73 74 75 79 80 86 88 90 93 95 96 99 101 103 104 105 113 117 119
 5 6 8 11 16 27 35 36 39 40 42 43 47 52 53 54 55 57 61 64 71 74 75 76 80 81 87 89 91 94 96 97 100 102 104 105 106 114 118 120
 6 7 9 12 17 28 36 37 40 41 43 44 48 53 54 55 56 58 62 65 72 75 76 77 81 82 88 90 92 95 97 98 101 103 105 106 107 115 119 121
 1 7 8 10 13 18 29 37 38 41 42 44 45 49 54 55 56 57 59 63 66 73 76 77 78 82 83 89 91 93 96 98 99 102 104 106 107 108 116 120
 2 8 9 11 14 19 30 38 39 42 43 45 46 50 55 56 57 58 60 64 67 74 77 78 79 83 84 90 92 94 97 99 100 103 105 107 108 109 117 121
 1 3 9 10 12 15 20 31 39 40 43 44 46 47 51 56 57 58 59 61 65 68 75 78 79 80 84 85 91 93 95 98 100 101 104 106 108 109 110 118
 2 4 10 11 13 16 21 32 40 41 44 45 47 48 52 57 58 59 60 62 66 69 76 79 80 81 85 86 92 94 96 99 101 102 105 107 109 110 111 119
 3 5 11 12 14 17 22 33 41 42 45 46 48 49 53 58 59 60 61 63 67 70 77 80 81 82 86 87 93 95 97 100 102 103 106 108 110 111 112 120
 4 6 12 13 15 18 23 34 42 43 46 47 49 50 54 59 60 61 62 64 68 71 78 81 82 83 87 88 94 96 98 101 103 104 107 109 111 112 113 121
 1 5 7 13 14 16 19 24 35 43 44 47 48 50 51 55 60 61 62 63 65 69 72 79 82 83 84 88 89 95 97 99 102 104 105 108 110 112 113 114
 2 6 8 14 15 17 20 25 36 44 45 48 49 51 52 56 61 62 63 64 66 70 73 80 83 84 85 89 90 96 98 100 103 105 106 109 111 113 114 115
 3 7 9 15 16 18 21 26 37 45 46 49 50 52 53 57 62 63 64 65 67 71 74 81 84 85 86 90 91 97 99 101 104 106 107 110 112 114 115 116
 4 8 10 16 17 19 22 27 38 46 47 50 51 53 54 58 63 64 65 66 68 72 75 82 85 86 87 91 92 98 100 102 105 107 108 111 113 115 116 117
 5 9 11 17 18 20 23 28 39 47 48 51 52 54 55 59 64 65 66 67 69 73 76 83 86 87 88 92 93 99 101 103 106 108 109 112 114 116 117 118
 6 10 12 18 19 21 24 29 40 48 49 52 53 55 56 60 65 66 67 68 70 74 77 84 87 88 89 93 94 100 102 104 107 109 110 113 115 117 118 119
 7 11 13 19 20 22 25 30 41 49 50 53 54 56 57 61 66 67 68 69 71 75 78 85 88 89 90 94 95 101 103 105 108 110 111 114 116 118 119 120
 8 12 14 20 21 23 26 31 42 50 51 54 55 57 58 62 67 68 69 70 72 76 79 86 89 90 91 95 96 102 104 106 109 111 112 115 117 119 120 121
 1 9 13 15 21 22 24 27 32 43 51 52 55 56 58 59 63 68 69 70 71 73 77 80 87 90 91 92 96 97 103 105 107 110 112 113 116 118 120 121
 1 2 10 14 16 22 23 25 28 33 44 52 53 56 57 59 60 64 69 70 71 72 74 78 81 88 91 92 93 97 98 104 106 108 111 113 114 117 119 121
 1 2 3 11 15 17 23 24 26 29 34 45 53 54 57 58 60 61 65 70 71 72 73 75 79 82 89 92 93 94 98 99 105 107 109 112 114 115 118 120
 2 3 4 12 16 18 24 25 27 30 35 46 54 55 58 59 61 62 66 71 72 73 74 76 80 83 90 93 94 95 99 100 106 108 110 113 115 116 119 121
 1 3 4 5 13 17 19 25 26 28 31 36 47 55 56 59 60 62 63 67 72 73 74 75 77 81 84 91 94 95 96 100 101 107 109 111 114 116 117 120
 2 4 5 6 14 18 20 26 27 29 32 37 48 56 57 60 61 63 64 68 73 74 75 76 78 82 85 92 95 96 97 101 102 108 110 112 115 117 118 121
 1 3 5 6 7 15 19 21 27 28 30 33 38 49 57 58 61 62 64 65 69 74 75 76 77 79 83 86 93 96 97 98 102 103 109 111 113 116 118 119
 2 4 6 7 8 16 20 22 28 29 31 34 39 50 58 59 62 63 65 66 70 75 76 77 78 80 84 87 94 97 98 99 103 104 110 112 114 117 119 120
 3 5 7 8 9 17 21 23 29 30 32 35 40 51 59 60 63 64 66 67 71 76 77 78 79 81 85 88 95 98 99 100 104 105 111 113 115 118 120 121
 1 4 6 8 9 10 18 22 24 30 31 33 36 41 52 60 61 64 65 67 68 72 77 78 79 80 82 86 89 96 99 100 101 105 106 112 114 116 119 121
 1 2 5 7 9 10 11 19 23 25 31 32 34 37 42 53 61 62 65 66 68 69 73 78 79 80 81 83 87 90 97 100 101 102 106 107 113 115 117 120
 2 3 6 8 10 11 12 20 24 26 32 33 35 38 43 54 62 63 66 67 69 70 74 79 80 81 82 84 88 91 98 101 102 103 107 108 114 116 118 121
 Lösung 3
 1 3 4 7 8 9 12 21 24 25 26 27 34 36 40 43 49 63 64 68 70 71 72 75 78 81 82 83 89 92 94 95 97 102 104 108 112 113 118 120
 2 4 5 8 9 10 13 22 25 26 27 28 35 37 41 44 50 64 65 69 71 72 73 76 79 82 83 84 90 93 95 96 98 103 105 109 113 114 119 121
 1 3 5 6 9 10 11 14 23 26 27 28 29 36 38 42 45 51 65 66 70 72 73 74 77 80 83 84 85 91 94 96 97 99 104 106 110 114 115 120
 2 4 6 7 10 11 12 15 24 27 28 29 30 37 39 43 46 52 66 67 71 73 74 75 78 81 84 85 86 92 95 97 98 100 105 107 111 115 116 121
 1 3 5 7 8 11 12 13 16 25 28 29 30 31 38 40 44 47 53 67 68 72 74 75 76 79 82 85 86 87 93 96 98 99 101 106 108 112 116 117
 2 4 6 8 9 12 13 14 17 26 29 30 31 32 39 41 45 48 54 68 69 73 75 76 77 80 83 86 87 88 94 97 99 100 102 107 109 113 117 118
 3 5 7 9 10 13 14 15 18 27 30 31 32 33 40 42 46 49 55 69 70 74 76 77 78 81 84 87 88 89 95 98 100 101 103 108 110 114 118 119
 4 6 8 10 11 14 15 16 19 28 31 32 33 34 41 43 47 50 56 70 71 75 77 78 79 82 85 88 89 90 96 99 101 102 104 109 111 115 119 120
 5 7 9 11 12 15 16 17 20 29 32 33 34 35 42 44 48 51 57 71 72 76 78 79 80 83 86 89 90 91 97 100 102 103 105 110 112 116 120 121
 1 6 8 10 12 13 16 17 18 21 30 33 34 35 36 43 45 49 52 58 72 73 77 79 80 81 84 87 90 91 92 98 101 103 104 106 111 113 117 121
 1 2 7 9 11 13 14 17 18 19 22 31 34 35 36 37 44 46 50 53 59 73 74 78 80 81 82 85 88 91 92 93 99 102 104 105 107 112 114 118
 2 3 8 10 12 14 15 18 19 20 23 32 35 36 37 38 45 47 51 54 60 74 75 79 81 82 83 86 89 92 93 94 100 103 105 106 108 113 115 119
 3 4 9 11 13 15 16 19 20 21 24 33 36 37 38 39 46 48 52 55 61 75 76 80 82 83 84 87 90 93 94 95 101 104 106 107 109 114 116 120
 4 5 10 12 14 16 17 20 21 22 25 34 37 38 39 40 47 49 53 56 62 76 77 81 83 84 85 88 91 94 95 96 102 105 107 108 110 115 117 121
 1 5 6 11 13 15 17 18 21 22 23 26 35 38 39 40 41 48 50 54 57 63 77 78 82 84 85 86 89 92 95 96 97 103 106 108 109 111 116 118
 2 6 7 12 14 16 18 19 22 23 24 27 36 39 40 41 42 49 51 55 58 64 78 79 83 85 86 87 90 93 96 97 98 104 107 109 110 112 117 119
 3 7 8 13 15 17 19 20 23 24 25 28 37 40 41 42 43 50 52 56 59 65 79 80 84 86 87 88 91 94 97 98 99 105 108 110 111 113 118 120
 4 8 9 14 16 18 20 21 24 25 26 29 38 41 42 43 44 51 53 57 60 66 80 81 85 87 88 89 92 95 98 99 100 106 109 111 112 114 119 121
 1 5 9 10 15 17 19 21 22 25 26 27 30 39 42 43 44 45 52 54 58 61 67 81 82 86 88 89 90 93 96 99 100 101 107 110 112 113 115 120
 2 6 10 11 16 18 20 22 23 26 27 28 31 40 43 44 45 46 53 55 59 62 68 82 83 87 89 90 91 94 97 100 101 102 108 111 113 114 116 121
 1 3 7 11 12 17 19 21 23 24 27 28 29 32 41 44 45 46 47 54 56 60 63 69 83 84 88 90 91 92 95 98 101 102 103 109 112 114 115 117
 2 4 8 12 13 18 20 22 24 25 28 29 30 33 42 45 46 47 48 55 57 61 64 70 84 85 89 91 92 93 96 99 102 103 104 110 113 115 116 118
 3 5 9 13 14 19 21 23 25 26 29 30 31 34 43 46 47 48 49 56 58 62 65 71 85 86 90 92 93 94 97 100 103 104 105 111 114 116 117 119
 4 6 10 14 15 20 22 24 26 27 30 31 32 35 44 47 48 49 50 57 59 63 66 72 86 87 91 93 94 95 98 101 104 105 106 112 115 117 118 120
 5 7 11 15 16 21 23 25 27 28 31 32 33 36 45 48 49 50 51 58 60 64 67 73 87 88 92 94 95 96 99 102 105 106 107 113 116 118 119 121
 1 6 8 12 16 17 22 24 26 28 29 32 33 34 37 46 49 50 51 52 59 61 65 68 74 88 89 93 95 96 97 100 103 106 107 108 114 117 119 120
 2 7 9 13 17 18 23 25 27 29 30 33 34 35 38 47 50 51 52 53 60 62 66 69 75 89 90 94 96 97 98 101 104 107 108 109 115 118 120 121
 1 3 8 10 14 18 19 24 26 28 30 31 34 35 36 39 48 51 52 53 54 61 63 67 70 76 90 91 95 97 98 99 102 105 108 109 110 116 119 121
 1 2 4 9 11 15 19 20 25 27 29 31 32 35 36 37 40 49 52 53 54 55 62 64 68 71 77 91 92 96 98 99 100 103 106 109 110 111 117 120
 2 3 5 10 12 16 20 21 26 28 30 32 33 36 37 38 41 50 53 54 55 56 63 65 69 72 78 92 93 97 99 100 101 104 107 110 111 112 118 121
 1 3 4 6 11 13 17 21 22 27 29 31 33 34 37 38 39 42 51 54 55 56 57 64 66 70 73 79 93 94 98 100 101 102 105 108 111 112 113 119
 2 4 5 7 12 14 18 22 23 28 30 32 34 35 38 39 40 43 52 55 56 57 58 65 67 71 74 80 94 95 99 101 102 103 106 109 112 113 114 120
 3 5 6 8 13 15 19 23 24 29 31 33 35 36 39 40 41 44 53 56 57 58 59 66 68 72 75 81 95 96 100 102 103 104 107 110 113 114 115 121
 1 4 6 7 9 14 16 20 24 25 30 32 34 36 37 40 41 42 45 54 57 58 59 60 67 69 73 76 82 96 97 101 103 104 105 108 111 114 115 116
 2 5 7 8 10 15 17 21 25 26 31 33 35 37 38 41 42 43 46 55 58 59 60 61 68 70 74 77 83 97 98 102 104 105 106 109 112 115 116 117
 3 6 8 9 11 16 18 22 26 27 32 34 36 38 39 42 43 44 47 56 59 60 61 62 69 71 75 78 84 98 99 103 105 106 107 110 113 116 117 118
 4 7 9 10 12 17 19 23 27 28 33 35 37 39 40 43 44 45 48 57 60 61 62 63 70 72 76 79 85 99 100 104 106 107 108 111 114 117 118 119
 5 8 10 11 13 18 20 24 28 29 34 36 38 40 41 44 45 46 49 58 61 62 63 64 71 73 77 80 86 100 101 105 107 108 109 112 115 118 119 120
 6 9 11 12 14 19 21 25 29 30 35 37 39 41 42 45 46 47 50 59 62 63 64 65 72 74 78 81 87 101 102 106 108 109 110 113 116 119 120 121
 1 7 10 12 13 15 20 22 26 30 31 36 38 40 42 43 46 47 48 51 60 63 64 65 66 73 75 79 82 88 102 103 107 109 110 111 114 117 120 121
 1 2 8 11 13 14 16 21 23 27 31 32 37 39 41 43 44 47 48 49 52 61 64 65 66 67 74 76 80 83 89 103 104 108 110 111 112 115 118 121
 1 2 3 9 12 14 15 17 22 24 28 32 33 38 40 42 44 45 48 49 50 53 62 65 66 67 68 75 77 81 84 90 104 105 109 111 112 113 116 119
 2 3 4 10 13 15 16 18 23 25 29 33 34 39 41 43 45 46 49 50 51 54 63 66 67 68 69 76 78 82 85 91 105 106 110 112 113 114 117 120
 3 4 5 11 14 16 17 19 24 26 30 34 35 40 42 44 46 47 50 51 52 55 64 67 68 69 70 77 79 83 86 92 106 107 111 113 114 115 118 121
 1 4 5 6 12 15 17 18 20 25 27 31 35 36 41 43 45 47 48 51 52 53 56 65 68 69 70 71 78 80 84 87 93 107 108 112 114 115 116 119
 2 5 6 7 13 16 18 19 21 26 28 32 36 37 42 44 46 48 49 52 53 54 57 66 69 70 71 72 79 81 85 88 94 108 109 113 115 116 117 120
 3 6 7 8 14 17 19 20 22 27 29 33 37 38 43 45 47 49 50 53 54 55 58 67 70 71 72 73 80 82 86 89 95 109 110 114 116 117 118 121
 1 4 7 8 9 15 18 20 21 23 28 30 34 38 39 44 46 48 50 51 54 55 56 59 68 71 72 73 74 81 83 87 90 96 110 111 115 117 118 119
 2 5 8 9 10 16 19 21 22 24 29 31 35 39 40 45 47 49 51 52 55 56 57 60 69 72 73 74 75 82 84 88 91 97 111 112 116 118 119 120
 3 6 9 10 11 17 20 22 23 25 30 32 36 40 41 46 48 50 52 53 56 57 58 61 70 73 74 75 76 83 85 89 92 98 112 113 117 119 120 121
 1 4 7 10 11 12 18 21 23 24 26 31 33 37 41 42 47 49 51 53 54 57 58 59 62 71 74 75 76 77 84 86 90 93 99 113 114 118 120 121
 1 2 5 8 11 12 13 19 22 24 25 27 32 34 38 42 43 48 50 52 54 55 58 59 60 63 72 75 76 77 78 85 87 91 94 100 114 115 119 121
 1 2 3 6 9 12 13 14 20 23 25 26 28 33 35 39 43 44 49 51 53 55 56 59 60 61 64 73 76 77 78 79 86 88 92 95 101 115 116 120
 2 3 4 7 10 13 14 15 21 24 26 27 29 34 36 40 44 45 50 52 54 56 57 60 61 62 65 74 77 78 79 80 87 89 93 96 102 116 117 121
 1 3 4 5 8 11 14 15 16 22 25 27 28 30 35 37 41 45 46 51 53 55 57 58 61 62 63 66 75 78 79 80 81 88 90 94 97 103 117 118
 2 4 5 6 9 12 15 16 17 23 26 28 29 31 36 38 42 46 47 52 54 56 58 59 62 63 64 67 76 79 80 81 82 89 91 95 98 104 118 119
 3 5 6 7 10 13 16 17 18 24 27 29 30 32 37 39 43 47 48 53 55 57 59 60 63 64 65 68 77 80 81 82 83 90 92 96 99 105 119 120
 4 6 7 8 11 14 17 18 19 25 28 30 31 33 38 40 44 48 49 54 56 58 60 61 64 65 66 69 78 81 82 83 84 91 93 97 100 106 120 121
 1 5 7 8 9 12 15 18 19 20 26 29 31 32 34 39 41 45 49 50 55 57 59 61 62 65 66 67 70 79 82 83 84 85 92 94 98 101 107 121
 1 2 6 8 9 10 13 16 19 20 21 27 30 32 33 35 40 42 46 50 51 56 58 60 62 63 66 67 68 71 80 83 84 85 86 93 95 99 102 108
 2 3 7 9 10 11 14 17 20 21 22 28 31 33 34 36 41 43 47 51 52 57 59 61 63 64 67 68 69 72 81 84 85 86 87 94 96 100 103 109
 3 4 8 10 11 12 15 18 21 22 23 29 32 34 35 37 42 44 48 52 53 58 60 62 64 65 68 69 70 73 82 85 86 87 88 95 97 101 104 110
 4 5 9 11 12 13 16 19 22 23 24 30 33 35 36 38 43 45 49 53 54 59 61 63 65 66 69 70 71 74 83 86 87 88 89 96 98 102 105 111
 5 6 10 12 13 14 17 20 23 24 25 31 34 36 37 39 44 46 50 54 55 60 62 64 66 67 70 71 72 75 84 87 88 89 90 97 99 103 106 112
 6 7 11 13 14 15 18 21 24 25 26 32 35 37 38 40 45 47 51 55 56 61 63 65 67 68 71 72 73 76 85 88 89 90 91 98 100 104 107 113
 7 8 12 14 15 16 19 22 25 26 27 33 36 38 39 41 46 48 52 56 57 62 64 66 68 69 72 73 74 77 86 89 90 91 92 99 101 105 108 114
 8 9 13 15 16 17 20 23 26 27 28 34 37 39 40 42 47 49 53 57 58 63 65 67 69 70 73 74 75 78 87 90 91 92 93 100 102 106 109 115
 9 10 14 16 17 18 21 24 27 28 29 35 38 40 41 43 48 50 54 58 59 64 66 68 70 71 74 75 76 79 88 91 92 93 94 101 103 107 110 116
 10 11 15 17 18 19 22 25 28 29 30 36 39 41 42 44 49 51 55 59 60 65 67 69 71 72 75 76 77 80 89 92 93 94 95 102 104 108 111 117
 11 12 16 18 19 20 23 26 29 30 31 37 40 42 43 45 50 52 56 60 61 66 68 70 72 73 76 77 78 81 90 93 94 95 96 103 105 109 112 118
 12 13 17 19 20 21 24 27 30 31 32 38 41 43 44 46 51 53 57 61 62 67 69 71 73 74 77 78 79 82 91 94 95 96 97 104 106 110 113 119
 13 14 18 20 21 22 25 28 31 32 33 39 42 44 45 47 52 54 58 62 63 68 70 72 74 75 78 79 80 83 92 95 96 97 98 105 107 111 114 120
 14 15 19 21 22 23 26 29 32 33 34 40 43 45 46 48 53 55 59 63 64 69 71 73 75 76 79 80 81 84 93 96 97 98 99 106 108 112 115 121
 1 15 16 20 22 23 24 27 30 33 34 35 41 44 46 47 49 54 56 60 64 65 70 72 74 76 77 80 81 82 85 94 97 98 99 100 107 109 113 116
 2 16 17 21 23 24 25 28 31 34 35 36 42 45 47 48 50 55 57 61 65 66 71 73 75 77 78 81 82 83 86 95 98 99 100 101 108 110 114 117
 3 17 18 22 24 25 26 29 32 35 36 37 43 46 48 49 51 56 58 62 66 67 72 74 76 78 79 82 83 84 87 96 99 100 101 102 109 111 115 118
 4 18 19 23 25 26 27 30 33 36 37 38 44 47 49 50 52 57 59 63 67 68 73 75 77 79 80 83 84 85 88 97 100 101 102 103 110 112 116 119
 5 19 20 24 26 27 28 31 34 37 38 39 45 48 50 51 53 58 60 64 68 69 74 76 78 80 81 84 85 86 89 98 101 102 103 104 111 113 117 120
 6 20 21 25 27 28 29 32 35 38 39 40 46 49 51 52 54 59 61 65 69 70 75 77 79 81 82 85 86 87 90 99 102 103 104 105 112 114 118 121
 1 7 21 22 26 28 29 30 33 36 39 40 41 47 50 52 53 55 60 62 66 70 71 76 78 80 82 83 86 87 88 91 100 103 104 105 106 113 115 119
 2 8 22 23 27 29 30 31 34 37 40 41 42 48 51 53 54 56 61 63 67 71 72 77 79 81 83 84 87 88 89 92 101 104 105 106 107 114 116 120
 3 9 23 24 28 30 31 32 35 38 41 42 43 49 52 54 55 57 62 64 68 72 73 78 80 82 84 85 88 89 90 93 102 105 106 107 108 115 117 121
 1 4 10 24 25 29 31 32 33 36 39 42 43 44 50 53 55 56 58 63 65 69 73 74 79 81 83 85 86 89 90 91 94 103 106 107 108 109 116 118
 2 5 11 25 26 30 32 33 34 37 40 43 44 45 51 54 56 57 59 64 66 70 74 75 80 82 84 86 87 90 91 92 95 104 107 108 109 110 117 119
 3 6 12 26 27 31 33 34 35 38 41 44 45 46 52 55 57 58 60 65 67 71 75 76 81 83 85 87 88 91 92 93 96 105 108 109 110 111 118 120
 4 7 13 27 28 32 34 35 36 39 42 45 46 47 53 56 58 59 61 66 68 72 76 77 82 84 86 88 89 92 93 94 97 106 109 110 111 112 119 121
 1 5 8 14 28 29 33 35 36 37 40 43 46 47 48 54 57 59 60 62 67 69 73 77 78 83 85 87 89 90 93 94 95 98 107 110 111 112 113 120
 2 6 9 15 29 30 34 36 37 38 41 44 47 48 49 55 58 60 61 63 68 70 74 78 79 84 86 88 90 91 94 95 96 99 108 111 112 113 114 121
 1 3 7 10 16 30 31 35 37 38 39 42 45 48 49 50 56 59 61 62 64 69 71 75 79 80 85 87 89 91 92 95 96 97 100 109 112 113 114 115
 2 4 8 11 17 31 32 36 38 39 40 43 46 49 50 51 57 60 62 63 65 70 72 76 80 81 86 88 90 92 93 96 97 98 101 110 113 114 115 116
 3 5 9 12 18 32 33 37 39 40 41 44 47 50 51 52 58 61 63 64 66 71 73 77 81 82 87 89 91 93 94 97 98 99 102 111 114 115 116 117
 4 6 10 13 19 33 34 38 40 41 42 45 48 51 52 53 59 62 64 65 67 72 74 78 82 83 88 90 92 94 95 98 99 100 103 112 115 116 117 118
 5 7 11 14 20 34 35 39 41 42 43 46 49 52 53 54 60 63 65 66 68 73 75 79 83 84 89 91 93 95 96 99 100 101 104 113 116 117 118 119
 6 8 12 15 21 35 36 40 42 43 44 47 50 53 54 55 61 64 66 67 69 74 76 80 84 85 90 92 94 96 97 100 101 102 105 114 117 118 119 120
 7 9 13 16 22 36 37 41 43 44 45 48 51 54 55 56 62 65 67 68 70 75 77 81 85 86 91 93 95 97 98 101 102 103 106 115 118 119 120 121
 1 8 10 14 17 23 37 38 42 44 45 46 49 52 55 56 57 63 66 68 69 71 76 78 82 86 87 92 94 96 98 99 102 103 104 107 116 119 120 121
 1 2 9 11 15 18 24 38 39 43 45 46 47 50 53 56 57 58 64 67 69 70 72 77 79 83 87 88 93 95 97 99 100 103 104 105 108 117 120 121
 1 2 3 10 12 16 19 25 39 40 44 46 47 48 51 54 57 58 59 65 68 70 71 73 78 80 84 88 89 94 96 98 100 101 104 105 106 109 118 121
 1 2 3 4 11 13 17 20 26 40 41 45 47 48 49 52 55 58 59 60 66 69 71 72 74 79 81 85 89 90 95 97 99 101 102 105 106 107 110 119
 2 3 4 5 12 14 18 21 27 41 42 46 48 49 50 53 56 59 60 61 67 70 72 73 75 80 82 86 90 91 96 98 100 102 103 106 107 108 111 120
 3 4 5 6 13 15 19 22 28 42 43 47 49 50 51 54 57 60 61 62 68 71 73 74 76 81 83 87 91 92 97 99 101 103 104 107 108 109 112 121
 1 4 5 6 7 14 16 20 23 29 43 44 48 50 51 52 55 58 61 62 63 69 72 74 75 77 82 84 88 92 93 98 100 102 104 105 108 109 110 113
 2 5 6 7 8 15 17 21 24 30 44 45 49 51 52 53 56 59 62 63 64 70 73 75 76 78 83 85 89 93 94 99 101 103 105 106 109 110 111 114
 3 6 7 8 9 16 18 22 25 31 45 46 50 52 53 54 57 60 63 64 65 71 74 76 77 79 84 86 90 94 95 100 102 104 106 107 110 111 112 115
 4 7 8 9 10 17 19 23 26 32 46 47 51 53 54 55 58 61 64 65 66 72 75 77 78 80 85 87 91 95 96 101 103 105 107 108 111 112 113 116
 5 8 9 10 11 18 20 24 27 33 47 48 52 54 55 56 59 62 65 66 67 73 76 78 79 81 86 88 92 96 97 102 104 106 108 109 112 113 114 117
 6 9 10 11 12 19 21 25 28 34 48 49 53 55 56 57 60 63 66 67 68 74 77 79 80 82 87 89 93 97 98 103 105 107 109 110 113 114 115 118
 7 10 11 12 13 20 22 26 29 35 49 50 54 56 57 58 61 64 67 68 69 75 78 80 81 83 88 90 94 98 99 104 106 108 110 111 114 115 116 119
 8 11 12 13 14 21 23 27 30 36 50 51 55 57 58 59 62 65 68 69 70 76 79 81 82 84 89 91 95 99 100 105 107 109 111 112 115 116 117 120
 9 12 13 14 15 22 24 28 31 37 51 52 56 58 59 60 63 66 69 70 71 77 80 82 83 85 90 92 96 100 101 106 108 110 112 113 116 117 118 121
 1 10 13 14 15 16 23 25 29 32 38 52 53 57 59 60 61 64 67 70 71 72 78 81 83 84 86 91 93 97 101 102 107 109 111 113 114 117 118 119
 2 11 14 15 16 17 24 26 30 33 39 53 54 58 60 61 62 65 68 71 72 73 79 82 84 85 87 92 94 98 102 103 108 110 112 114 115 118 119 120
 3 12 15 16 17 18 25 27 31 34 40 54 55 59 61 62 63 66 69 72 73 74 80 83 85 86 88 93 95 99 103 104 109 111 113 115 116 119 120 121
 1 4 13 16 17 18 19 26 28 32 35 41 55 56 60 62 63 64 67 70 73 74 75 81 84 86 87 89 94 96 100 104 105 110 112 114 116 117 120 121
 1 2 5 14 17 18 19 20 27 29 33 36 42 56 57 61 63 64 65 68 71 74 75 76 82 85 87 88 90 95 97 101 105 106 111 113 115 117 118 121
 1 2 3 6 15 18 19 20 21 28 30 34 37 43 57 58 62 64 65 66 69 72 75 76 77 83 86 88 89 91 96 98 102 106 107 112 114 116 118 119
 2 3 4 7 16 19 20 21 22 29 31 35 38 44 58 59 63 65 66 67 70 73 76 77 78 84 87 89 90 92 97 99 103 107 108 113 115 117 119 120
 3 4 5 8 17 20 21 22 23 30 32 36 39 45 59 60 64 66 67 68 71 74 77 78 79 85 88 90 91 93 98 100 104 108 109 114 116 118 120 121
 1 4 5 6 9 18 21 22 23 24 31 33 37 40 46 60 61 65 67 68 69 72 75 78 79 80 86 89 91 92 94 99 101 105 109 110 115 117 119 121
 1 2 5 6 7 10 19 22 23 24 25 32 34 38 41 47 61 62 66 68 69 70 73 76 79 80 81 87 90 92 93 95 100 102 106 110 111 116 118 120
 2 3 6 7 8 11 20 23 24 25 26 33 35 39 42 48 62 63 67 69 70 71 74 77 80 81 82 88 91 93 94 96 101 103 107 111 112 117 119 121
 Lösung 4
 1 3 4 5 7 9 12 14 15 17 21 27 32 36 38 42 45 46 51 53 58 63 67 68 76 79 80 81 82 83 96 100 103 106 107 108 114 115 116 119
 2 4 5 6 8 10 13 15 16 18 22 28 33 37 39 43 46 47 52 54 59 64 68 69 77 80 81 82 83 84 97 101 104 107 108 109 115 116 117 120
 3 5 6 7 9 11 14 16 17 19 23 29 34 38 40 44 47 48 53 55 60 65 69 70 78 81 82 83 84 85 98 102 105 108 109 110 116 117 118 121
 1 4 6 7 8 10 12 15 17 18 20 24 30 35 39 41 45 48 49 54 56 61 66 70 71 79 82 83 84 85 86 99 103 106 109 110 111 117 118 119
 2 5 7 8 9 11 13 16 18 19 21 25 31 36 40 42 46 49 50 55 57 62 67 71 72 80 83 84 85 86 87 100 104 107 110 111 112 118 119 120
 3 6 8 9 10 12 14 17 19 20 22 26 32 37 41 43 47 50 51 56 58 63 68 72 73 81 84 85 86 87 88 101 105 108 111 112 113 119 120 121
 1 4 7 9 10 11 13 15 18 20 21 23 27 33 38 42 44 48 51 52 57 59 64 69 73 74 82 85 86 87 88 89 102 106 109 112 113 114 120 121
 1 2 5 8 10 11 12 14 16 19 21 22 24 28 34 39 43 45 49 52 53 58 60 65 70 74 75 83 86 87 88 89 90 103 107 110 113 114 115 121
 1 2 3 6 9 11 12 13 15 17 20 22 23 25 29 35 40 44 46 50 53 54 59 61 66 71 75 76 84 87 88 89 90 91 104 108 111 114 115 116
 2 3 4 7 10 12 13 14 16 18 21 23 24 26 30 36 41 45 47 51 54 55 60 62 67 72 76 77 85 88 89 90 91 92 105 109 112 115 116 117
 3 4 5 8 11 13 14 15 17 19 22 24 25 27 31 37 42 46 48 52 55 56 61 63 68 73 77 78 86 89 90 91 92 93 106 110 113 116 117 118
 4 5 6 9 12 14 15 16 18 20 23 25 26 28 32 38 43 47 49 53 56 57 62 64 69 74 78 79 87 90 91 92 93 94 107 111 114 117 118 119
 5 6 7 10 13 15 16 17 19 21 24 26 27 29 33 39 44 48 50 54 57 58 63 65 70 75 79 80 88 91 92 93 94 95 108 112 115 118 119 120
 6 7 8 11 14 16 17 18 20 22 25 27 28 30 34 40 45 49 51 55 58 59 64 66 71 76 80 81 89 92 93 94 95 96 109 113 116 119 120 121
 1 7 8 9 12 15 17 18 19 21 23 26 28 29 31 35 41 46 50 52 56 59 60 65 67 72 77 81 82 90 93 94 95 96 97 110 114 117 120 121
 1 2 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 27 29 30 32 36 42 47 51 53 57 60 61 66 68 73 78 82 83 91 94 95 96 97 98 111 115 118 121
 1 2 3 9 10 11 14 17 19 20 21 23 25 28 30 31 33 37 43 48 52 54 58 61 62 67 69 74 79 83 84 92 95 96 97 98 99 112 116 119
 2 3 4 10 11 12 15 18 20 21 22 24 26 29 31 32 34 38 44 49 53 55 59 62 63 68 70 75 80 84 85 93 96 97 98 99 100 113 117 120
 3 4 5 11 12 13 16 19 21 22 23 25 27 30 32 33 35 39 45 50 54 56 60 63 64 69 71 76 81 85 86 94 97 98 99 100 101 114 118 121
 1 4 5 6 12 13 14 17 20 22 23 24 26 28 31 33 34 36 40 46 51 55 57 61 64 65 70 72 77 82 86 87 95 98 99 100 101 102 115 119
 2 5 6 7 13 14 15 18 21 23 24 25 27 29 32 34 35 37 41 47 52 56 58 62 65 66 71 73 78 83 87 88 96 99 100 101 102 103 116 120
 3 6 7 8 14 15 16 19 22 24 25 26 28 30 33 35 36 38 42 48 53 57 59 63 66 67 72 74 79 84 88 89 97 100 101 102 103 104 117 121
 1 4 7 8 9 15 16 17 20 23 25 26 27 29 31 34 36 37 39 43 49 54 58 60 64 67 68 73 75 80 85 89 90 98 101 102 103 104 105 118
 2 5 8 9 10 16 17 18 21 24 26 27 28 30 32 35 37 38 40 44 50 55 59 61 65 68 69 74 76 81 86 90 91 99 102 103 104 105 106 119
 3 6 9 10 11 17 18 19 22 25 27 28 29 31 33 36 38 39 41 45 51 56 60 62 66 69 70 75 77 82 87 91 92 100 103 104 105 106 107 120
 4 7 10 11 12 18 19 20 23 26 28 29 30 32 34 37 39 40 42 46 52 57 61 63 67 70 71 76 78 83 88 92 93 101 104 105 106 107 108 121
 1 5 8 11 12 13 19 20 21 24 27 29 30 31 33 35 38 40 41 43 47 53 58 62 64 68 71 72 77 79 84 89 93 94 102 105 106 107 108 109
 2 6 9 12 13 14 20 21 22 25 28 30 31 32 34 36 39 41 42 44 48 54 59 63 65 69 72 73 78 80 85 90 94 95 103 106 107 108 109 110
 3 7 10 13 14 15 21 22 23 26 29 31 32 33 35 37 40 42 43 45 49 55 60 64 66 70 73 74 79 81 86 91 95 96 104 107 108 109 110 111
 4 8 11 14 15 16 22 23 24 27 30 32 33 34 36 38 41 43 44 46 50 56 61 65 67 71 74 75 80 82 87 92 96 97 105 108 109 110 111 112
 5 9 12 15 16 17 23 24 25 28 31 33 34 35 37 39 42 44 45 47 51 57 62 66 68 72 75 76 81 83 88 93 97 98 106 109 110 111 112 113
 6 10 13 16 17 18 24 25 26 29 32 34 35 36 38 40 43 45 46 48 52 58 63 67 69 73 76 77 82 84 89 94 98 99 107 110 111 112 113 114
 7 11 14 17 18 19 25 26 27 30 33 35 36 37 39 41 44 46 47 49 53 59 64 68 70 74 77 78 83 85 90 95 99 100 108 111 112 113 114 115
 8 12 15 18 19 20 26 27 28 31 34 36 37 38 40 42 45 47 48 50 54 60 65 69 71 75 78 79 84 86 91 96 100 101 109 112 113 114 115 116
 9 13 16 19 20 21 27 28 29 32 35 37 38 39 41 43 46 48 49 51 55 61 66 70 72 76 79 80 85 87 92 97 101 102 110 113 114 115 116 117
 10 14 17 20 21 22 28 29 30 33 36 38 39 40 42 44 47 49 50 52 56 62 67 71 73 77 80 81 86 88 93 98 102 103 111 114 115 116 117 118
 11 15 18 21 22 23 29 30 31 34 37 39 40 41 43 45 48 50 51 53 57 63 68 72 74 78 81 82 87 89 94 99 103 104 112 115 116 117 118 119
 12 16 19 22 23 24 30 31 32 35 38 40 41 42 44 46 49 51 52 54 58 64 69 73 75 79 82 83 88 90 95 100 104 105 113 116 117 118 119 120
 13 17 20 23 24 25 31 32 33 36 39 41 42 43 45 47 50 52 53 55 59 65 70 74 76 80 83 84 89 91 96 101 105 106 114 117 118 119 120 121
 1 14 18 21 24 25 26 32 33 34 37 40 42 43 44 46 48 51 53 54 56 60 66 71 75 77 81 84 85 90 92 97 102 106 107 115 118 119 120 121
 1 2 15 19 22 25 26 27 33 34 35 38 41 43 44 45 47 49 52 54 55 57 61 67 72 76 78 82 85 86 91 93 98 103 107 108 116 119 120 121
 1 2 3 16 20 23 26 27 28 34 35 36 39 42 44 45 46 48 50 53 55 56 58 62 68 73 77 79 83 86 87 92 94 99 104 108 109 117 120 121
 1 2 3 4 17 21 24 27 28 29 35 36 37 40 43 45 46 47 49 51 54 56 57 59 63 69 74 78 80 84 87 88 93 95 100 105 109 110 118 121
 1 2 3 4 5 18 22 25 28 29 30 36 37 38 41 44 46 47 48 50 52 55 57 58 60 64 70 75 79 81 85 88 89 94 96 101 106 110 111 119
 2 3 4 5 6 19 23 26 29 30 31 37 38 39 42 45 47 48 49 51 53 56 58 59 61 65 71 76 80 82 86 89 90 95 97 102 107 111 112 120
 3 4 5 6 7 20 24 27 30 31 32 38 39 40 43 46 48 49 50 52 54 57 59 60 62 66 72 77 81 83 87 90 91 96 98 103 108 112 113 121
 1 4 5 6 7 8 21 25 28 31 32 33 39 40 41 44 47 49 50 51 53 55 58 60 61 63 67 73 78 82 84 88 91 92 97 99 104 109 113 114
 2 5 6 7 8 9 22 26 29 32 33 34 40 41 42 45 48 50 51 52 54 56 59 61 62 64 68 74 79 83 85 89 92 93 98 100 105 110 114 115
 3 6 7 8 9 10 23 27 30 33 34 35 41 42 43 46 49 51 52 53 55 57 60 62 63 65 69 75 80 84 86 90 93 94 99 101 106 111 115 116
 4 7 8 9 10 11 24 28 31 34 35 36 42 43 44 47 50 52 53 54 56 58 61 63 64 66 70 76 81 85 87 91 94 95 100 102 107 112 116 117
 5 8 9 10 11 12 25 29 32 35 36 37 43 44 45 48 51 53 54 55 57 59 62 64 65 67 71 77 82 86 88 92 95 96 101 103 108 113 117 118
 6 9 10 11 12 13 26 30 33 36 37 38 44 45 46 49 52 54 55 56 58 60 63 65 66 68 72 78 83 87 89 93 96 97 102 104 109 114 118 119
 7 10 11 12 13 14 27 31 34 37 38 39 45 46 47 50 53 55 56 57 59 61 64 66 67 69 73 79 84 88 90 94 97 98 103 105 110 115 119 120
 8 11 12 13 14 15 28 32 35 38 39 40 46 47 48 51 54 56 57 58 60 62 65 67 68 70 74 80 85 89 91 95 98 99 104 106 111 116 120 121
 1 9 12 13 14 15 16 29 33 36 39 40 41 47 48 49 52 55 57 58 59 61 63 66 68 69 71 75 81 86 90 92 96 99 100 105 107 112 117 121
 1 2 10 13 14 15 16 17 30 34 37 40 41 42 48 49 50 53 56 58 59 60 62 64 67 69 70 72 76 82 87 91 93 97 100 101 106 108 113 118
 2 3 11 14 15 16 17 18 31 35 38 41 42 43 49 50 51 54 57 59 60 61 63 65 68 70 71 73 77 83 88 92 94 98 101 102 107 109 114 119
 3 4 12 15 16 17 18 19 32 36 39 42 43 44 50 51 52 55 58 60 61 62 64 66 69 71 72 74 78 84 89 93 95 99 102 103 108 110 115 120
 4 5 13 16 17 18 19 20 33 37 40 43 44 45 51 52 53 56 59 61 62 63 65 67 70 72 73 75 79 85 90 94 96 100 103 104 109 111 116 121
 1 5 6 14 17 18 19 20 21 34 38 41 44 45 46 52 53 54 57 60 62 63 64 66 68 71 73 74 76 80 86 91 95 97 101 104 105 110 112 117
 2 6 7 15 18 19 20 21 22 35 39 42 45 46 47 53 54 55 58 61 63 64 65 67 69 72 74 75 77 81 87 92 96 98 102 105 106 111 113 118
 3 7 8 16 19 20 21 22 23 36 40 43 46 47 48 54 55 56 59 62 64 65 66 68 70 73 75 76 78 82 88 93 97 99 103 106 107 112 114 119
 4 8 9 17 20 21 22 23 24 37 41 44 47 48 49 55 56 57 60 63 65 66 67 69 71 74 76 77 79 83 89 94 98 100 104 107 108 113 115 120
 5 9 10 18 21 22 23 24 25 38 42 45 48 49 50 56 57 58 61 64 66 67 68 70 72 75 77 78 80 84 90 95 99 101 105 108 109 114 116 121
 1 6 10 11 19 22 23 24 25 26 39 43 46 49 50 51 57 58 59 62 65 67 68 69 71 73 76 78 79 81 85 91 96 100 102 106 109 110 115 117
 2 7 11 12 20 23 24 25 26 27 40 44 47 50 51 52 58 59 60 63 66 68 69 70 72 74 77 79 80 82 86 92 97 101 103 107 110 111 116 118
 3 8 12 13 21 24 25 26 27 28 41 45 48 51 52 53 59 60 61 64 67 69 70 71 73 75 78 80 81 83 87 93 98 102 104 108 111 112 117 119
 4 9 13 14 22 25 26 27 28 29 42 46 49 52 53 54 60 61 62 65 68 70 71 72 74 76 79 81 82 84 88 94 99 103 105 109 112 113 118 120
 5 10 14 15 23 26 27 28 29 30 43 47 50 53 54 55 61 62 63 66 69 71 72 73 75 77 80 82 83 85 89 95 100 104 106 110 113 114 119 121
 1 6 11 15 16 24 27 28 29 30 31 44 48 51 54 55 56 62 63 64 67 70 72 73 74 76 78 81 83 84 86 90 96 101 105 107 111 114 115 120
 2 7 12 16 17 25 28 29 30 31 32 45 49 52 55 56 57 63 64 65 68 71 73 74 75 77 79 82 84 85 87 91 97 102 106 108 112 115 116 121
 1 3 8 13 17 18 26 29 30 31 32 33 46 50 53 56 57 58 64 65 66 69 72 74 75 76 78 80 83 85 86 88 92 98 103 107 109 113 116 117
 2 4 9 14 18 19 27 30 31 32 33 34 47 51 54 57 58 59 65 66 67 70 73 75 76 77 79 81 84 86 87 89 93 99 104 108 110 114 117 118
 3 5 10 15 19 20 28 31 32 33 34 35 48 52 55 58 59 60 66 67 68 71 74 76 77 78 80 82 85 87 88 90 94 100 105 109 111 115 118 119
 4 6 11 16 20 21 29 32 33 34 35 36 49 53 56 59 60 61 67 68 69 72 75 77 78 79 81 83 86 88 89 91 95 101 106 110 112 116 119 120
 5 7 12 17 21 22 30 33 34 35 36 37 50 54 57 60 61 62 68 69 70 73 76 78 79 80 82 84 87 89 90 92 96 102 107 111 113 117 120 121
 1 6 8 13 18 22 23 31 34 35 36 37 38 51 55 58 61 62 63 69 70 71 74 77 79 80 81 83 85 88 90 91 93 97 103 108 112 114 118 121
 1 2 7 9 14 19 23 24 32 35 36 37 38 39 52 56 59 62 63 64 70 71 72 75 78 80 81 82 84 86 89 91 92 94 98 104 109 113 115 119
 2 3 8 10 15 20 24 25 33 36 37 38 39 40 53 57 60 63 64 65 71 72 73 76 79 81 82 83 85 87 90 92 93 95 99 105 110 114 116 120
 3 4 9 11 16 21 25 26 34 37 38 39 40 41 54 58 61 64 65 66 72 73 74 77 80 82 83 84 86 88 91 93 94 96 100 106 111 115 117 121
 1 4 5 10 12 17 22 26 27 35 38 39 40 41 42 55 59 62 65 66 67 73 74 75 78 81 83 84 85 87 89 92 94 95 97 101 107 112 116 118
 2 5 6 11 13 18 23 27 28 36 39 40 41 42 43 56 60 63 66 67 68 74 75 76 79 82 84 85 86 88 90 93 95 96 98 102 108 113 117 119
 3 6 7 12 14 19 24 28 29 37 40 41 42 43 44 57 61 64 67 68 69 75 76 77 80 83 85 86 87 89 91 94 96 97 99 103 109 114 118 120
 4 7 8 13 15 20 25 29 30 38 41 42 43 44 45 58 62 65 68 69 70 76 77 78 81 84 86 87 88 90 92 95 97 98 100 104 110 115 119 121
 1 5 8 9 14 16 21 26 30 31 39 42 43 44 45 46 59 63 66 69 70 71 77 78 79 82 85 87 88 89 91 93 96 98 99 101 105 111 116 120
 2 6 9 10 15 17 22 27 31 32 40 43 44 45 46 47 60 64 67 70 71 72 78 79 80 83 86 88 89 90 92 94 97 99 100 102 106 112 117 121
 1 3 7 10 11 16 18 23 28 32 33 41 44 45 46 47 48 61 65 68 71 72 73 79 80 81 84 87 89 90 91 93 95 98 100 101 103 107 113 118
 2 4 8 11 12 17 19 24 29 33 34 42 45 46 47 48 49 62 66 69 72 73 74 80 81 82 85 88 90 91 92 94 96 99 101 102 104 108 114 119
 3 5 9 12 13 18 20 25 30 34 35 43 46 47 48 49 50 63 67 70 73 74 75 81 82 83 86 89 91 92 93 95 97 100 102 103 105 109 115 120
 4 6 10 13 14 19 21 26 31 35 36 44 47 48 49 50 51 64 68 71 74 75 76 82 83 84 87 90 92 93 94 96 98 101 103 104 106 110 116 121
 1 5 7 11 14 15 20 22 27 32 36 37 45 48 49 50 51 52 65 69 72 75 76 77 83 84 85 88 91 93 94 95 97 99 102 104 105 107 111 117
 2 6 8 12 15 16 21 23 28 33 37 38 46 49 50 51 52 53 66 70 73 76 77 78 84 85 86 89 92 94 95 96 98 100 103 105 106 108 112 118
 3 7 9 13 16 17 22 24 29 34 38 39 47 50 51 52 53 54 67 71 74 77 78 79 85 86 87 90 93 95 96 97 99 101 104 106 107 109 113 119
 4 8 10 14 17 18 23 25 30 35 39 40 48 51 52 53 54 55 68 72 75 78 79 80 86 87 88 91 94 96 97 98 100 102 105 107 108 110 114 120
 5 9 11 15 18 19 24 26 31 36 40 41 49 52 53 54 55 56 69 73 76 79 80 81 87 88 89 92 95 97 98 99 101 103 106 108 109 111 115 121
 1 6 10 12 16 19 20 25 27 32 37 41 42 50 53 54 55 56 57 70 74 77 80 81 82 88 89 90 93 96 98 99 100 102 104 107 109 110 112 116
 2 7 11 13 17 20 21 26 28 33 38 42 43 51 54 55 56 57 58 71 75 78 81 82 83 89 90 91 94 97 99 100 101 103 105 108 110 111 113 117
 3 8 12 14 18 21 22 27 29 34 39 43 44 52 55 56 57 58 59 72 76 79 82 83 84 90 91 92 95 98 100 101 102 104 106 109 111 112 114 118
 4 9 13 15 19 22 23 28 30 35 40 44 45 53 56 57 58 59 60 73 77 80 83 84 85 91 92 93 96 99 101 102 103 105 107 110 112 113 115 119
 5 10 14 16 20 23 24 29 31 36 41 45 46 54 57 58 59 60 61 74 78 81 84 85 86 92 93 94 97 100 102 103 104 106 108 111 113 114 116 120
 6 11 15 17 21 24 25 30 32 37 42 46 47 55 58 59 60 61 62 75 79 82 85 86 87 93 94 95 98 101 103 104 105 107 109 112 114 115 117 121
 1 7 12 16 18 22 25 26 31 33 38 43 47 48 56 59 60 61 62 63 76 80 83 86 87 88 94 95 96 99 102 104 105 106 108 110 113 115 116 118
 2 8 13 17 19 23 26 27 32 34 39 44 48 49 57 60 61 62 63 64 77 81 84 87 88 89 95 96 97 100 103 105 106 107 109 111 114 116 117 119
 3 9 14 18 20 24 27 28 33 35 40 45 49 50 58 61 62 63 64 65 78 82 85 88 89 90 96 97 98 101 104 106 107 108 110 112 115 117 118 120
 4 10 15 19 21 25 28 29 34 36 41 46 50 51 59 62 63 64 65 66 79 83 86 89 90 91 97 98 99 102 105 107 108 109 111 113 116 118 119 121
 1 5 11 16 20 22 26 29 30 35 37 42 47 51 52 60 63 64 65 66 67 80 84 87 90 91 92 98 99 100 103 106 108 109 110 112 114 117 119 120
 2 6 12 17 21 23 27 30 31 36 38 43 48 52 53 61 64 65 66 67 68 81 85 88 91 92 93 99 100 101 104 107 109 110 111 113 115 118 120 121
 1 3 7 13 18 22 24 28 31 32 37 39 44 49 53 54 62 65 66 67 68 69 82 86 89 92 93 94 100 101 102 105 108 110 111 112 114 116 119 121
 1 2 4 8 14 19 23 25 29 32 33 38 40 45 50 54 55 63 66 67 68 69 70 83 87 90 93 94 95 101 102 103 106 109 111 112 113 115 117 120
 2 3 5 9 15 20 24 26 30 33 34 39 41 46 51 55 56 64 67 68 69 70 71 84 88 91 94 95 96 102 103 104 107 110 112 113 114 116 118 121
 1 3 4 6 10 16 21 25 27 31 34 35 40 42 47 52 56 57 65 68 69 70 71 72 85 89 92 95 96 97 103 104 105 108 111 113 114 115 117 119
 2 4 5 7 11 17 22 26 28 32 35 36 41 43 48 53 57 58 66 69 70 71 72 73 86 90 93 96 97 98 104 105 106 109 112 114 115 116 118 120
 3 5 6 8 12 18 23 27 29 33 36 37 42 44 49 54 58 59 67 70 71 72 73 74 87 91 94 97 98 99 105 106 107 110 113 115 116 117 119 121
 1 4 6 7 9 13 19 24 28 30 34 37 38 43 45 50 55 59 60 68 71 72 73 74 75 88 92 95 98 99 100 106 107 108 111 114 116 117 118 120
 2 5 7 8 10 14 20 25 29 31 35 38 39 44 46 51 56 60 61 69 72 73 74 75 76 89 93 96 99 100 101 107 108 109 112 115 117 118 119 121
 1 3 6 8 9 11 15 21 26 30 32 36 39 40 45 47 52 57 61 62 70 73 74 75 76 77 90 94 97 100 101 102 108 109 110 113 116 118 119 120
 2 4 7 9 10 12 16 22 27 31 33 37 40 41 46 48 53 58 62 63 71 74 75 76 77 78 91 95 98 101 102 103 109 110 111 114 117 119 120 121
 1 3 5 8 10 11 13 17 23 28 32 34 38 41 42 47 49 54 59 63 64 72 75 76 77 78 79 92 96 99 102 103 104 110 111 112 115 118 120 121
 1 2 4 6 9 11 12 14 18 24 29 33 35 39 42 43 48 50 55 60 64 65 73 76 77 78 79 80 93 97 100 103 104 105 111 112 113 116 119 121
 1 2 3 5 7 10 12 13 15 19 25 30 34 36 40 43 44 49 51 56 61 65 66 74 77 78 79 80 81 94 98 101 104 105 106 112 113 114 117 120
 2 3 4 6 8 11 13 14 16 20 26 31 35 37 41 44 45 50 52 57 62 66 67 75 78 79 80 81 82 95 99 102 105 106 107 113 114 115 118 121

Zyklische Darstellung 
Es existieren zyklische Darstellungen (Singer-Zyklus) dieses Blockplans, sie sind isomorph zur jeweiligen obigen Liste der Blöcke. Ausgehend von dem dargestellten Block erhält man die restlichen Blöcke des Blockplans durch zyklische Permutation der in ihm enthaltenen Punkte.
 Lösung 1
   1 3 4 5 9 12 13 14 15 16 17 22 23 27 32 34 36 39 42 45 46 48 51 64 66 69 71 77 81 82 85 86 88 92 96 102 108 109 110 117
 Lösung 2
   1 3 4 7 9 11 12 13 21 25 27 33 34 36 39 44 55 63 64 67 68 70 71 75 80 81 82 83 85 89 92 99 102 103 104 108 109 115 117 119
 Lösung 3
   1 3 4 7 8 9 12 21 24 25 26 27 34 36 40 43 49 63 64 68 70 71 72 75 78 81 82 83 89 92 94 95 97 102 104 108 112 113 118 120
 Lösung 4
   1 3 4 5 7 9 12 14 15 17 21 27 32 36 38 42 45 46 51 53 58 63 67 68 76 79 80 81 82 83 96 100 103 106 107 108 114 115 116 119

Oval 
Ein Oval des Blockplans ist eine Menge seiner Punkte, von welcher keine drei auf einem Block liegen. Hier ist ein Beispiel eines Ovals maximaler Ordnung für jede Lösung dieses Blockplans:
 Lösung 1
   1   2
 Lösung 2
   1   2
 Lösung 3
   1   2
 Lösung 4
   1   2

Literatur

Einzelnachweise 

121, 40, 13